Das Ensemble Stalburg Theater ist eine freie Theatergruppe und spielt als Hausensemble im Stalburg Theater im Frankfurter Stadtteil Nordend. Es wurde 1997 ursprünglich unter dem Namen „Gruppe 97“ gegründet und hat fünf Mitglieder: Thomas G. Hartmann, Thomas Rausch, Alison Rippier, Steffen Schwarz und Harald Uhrig. Regie führt der  Theater- und Opernregisseur Manfred Roth.

Programm 
 1997 bis 2000: Frankfurter Rundschlag. Kabarett
 2001 bis 2006: Die Familie Hesselbach. Der Röhrende Hirsch 
 2004 bis 2007: Es ist ein Dschungel da draußen, Baby von Silke Hohmann 
 2009 bis 2011: Das Mädchen Rosemarie. Der Film auf der Bühne
 2006 bis 2015: Die Familie Hesselbach. Das Dreckrändche
 2003 bis heute: Edgar Wallace. Das Gasthaus an der Themse
 2012 bis heute: Arsen und Spitzenhäubchen
 10. September 2015: Premiere von Familie Hesselbach. Das Heizkissen

Weblinks 
 Internetseite des Ensembles Stalburg Theater 
 Internetseite des Stalburg Theaters
 Internetseite von Alison Rippier

Frankfurt-Nordend
Theatername (Frankfurt am Main)
Theaterensemble